Ахты́рский городско́й сове́т () — административно-территориальное образование в Сумской области Украины, расположенное в центре Ахтырского района и в его состав не входящее.

Географическое положение 
Ахтырский городской совет находится в центре Ахтырского района Сумской области Украины.

Административным центром совета является город Ахтырка.

Население 
Население совета составляет 48 017 человек (2019), в том числе городское — 47 829 человек, сельское — 188 человек.

История 
Ахтырский район образован 7 марта 1923 года.
 декабрь 1917 года — дата образования городского Совета депутатов трудящихся на территории Ахтырского уезда Харьковской губернии Российской республики.
 7 марта 1923 года Ахтырка стала районным центром Ахтырского района Харьковской губернии, затем Ахтырского округа, затем Харьковского округа УССР, затем Харьковской области, с 1939 — Сумской области. В городе находились при этом райсовет и райисполком (РИК).

Административное устройство 
Совет включает в себя:

Населённые пункты

Примечания 

Городские советы Сумской области
Ахтырка
Здания и сооружения, разрушенные в результате российско-украинской войны
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании